Amerikai Egyesült Államok
Rocky Mount (Alabama)
Rocky Mount (Észak-Karolina)
Rocky Mount (Georgia)
Rocky Mount (Louisiana)
Rocky Mount (Miller megye, Missouri)
Rocky Mount (Morgan megye, Missouri)
Rocky Mount (Virginia)